

Personnalités 

 Émile Schuffenecker (1851-1934), peintre postimpressionniste français ;
 Jacques Schuffenecker (1941-1996), peintre postcubiste français ; 
 Joseph Schuffenecker dit Duhautoy (1909-1995), prêtre français, aumônier militaire, compagnon de la Libération.

Œuvres 
 ''La Famille Schuffenecker (1889), tableau de Paul Gauguin.